Сражение за Хусынне () — бой, произошедший 24 сентября 1939 года в районе усадьбы , в 7 км к северо-востоку от г. Грубешов между частями войска польского с одной стороны и подразделениями Красной Армии с другой стороны в ходе Польского похода РККА. Окрылённые успехами атак, польские кавалеристы, являвшиеся добровольцами и не имевшими серьёзной военной подготовки, предприняли попытки прорваться сквозь ряды наступавшей советской пехоты, однако введение в бой танков привело к полному поражению поляков.

Предпосылки 
23 сентября военнослужащие 44-й и 81-й стрелковой дивизий 8-го стрелкового корпуса Красной Армии форсировали Западный Буг в районе Грубешова.

Ход сражения 
Овладев им, они продолжили наступление на запад, но столкнулись с маршевым эскадроном , находившихся под командованием майора в отставке Витольда Радзилевича, а также мобилизованным эскадроном конной полиции, посланным на подмогу из Варшавы, остатками батальона  и пехотой численностью 1500 человек, находившейся под командованием капитана Юзефа Цвынара, на вооружении которой состояли 36 81-мм миномётов образца 1931 года.

Часть поляков со своим командующим двинулась на юг, к границе с Венгрией и Румынией. Радзилевич предпринял попытку прорваться сквозь ряды наступавших советских пехотинцев и в случае успеха продолжить военные действия. В чистом поле наступавшую пехоту Красной Армии атаковали 400 военнослужащих польской конной полиции; внезапно в бой на стороне поляков вступила миномётная батарея. Неожиданная контратака породила панику в рядах красноармейцев, начавших поспешно отступать. Появление советских танков со стороны долины реки Западный Буг предрешило исход боя. Поляки, попав в окружение и вынужденные капитулировать, потерпели поражение. Снаряды, предназначавшиеся для ведения стрельбы из миномётов, кончились.

В ходе сражения потери Красной Армии, по польским данным, составили несколько сотен человек убитыми и ранеными, потери поляков — 18 убитыми и 139 ранеными.

Последствия 
По меньшей мере 25 поляков, взятых в плен, были убиты красноармейцами; они похоронены на военных кладбищах в  и Хусынне.

Примечания

Литература 
 
 
 

Сражения Польши
Сражения СССР
Польский поход Красной армии (1939)